Ros’ kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ros (vattendrag), Hrodnas voblast, 
 Ros (ort), Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar